Pizzarelli může být:

 Alan Pizzarelli (* 1950) – americký básník
 Bucky Pizzarelli (1926–2020) – americký jazzový kytarista
 John Pizzarelli (* 1960) – americký jazzový kytarista
 Martin Pizzarelli – americký jazzový kontrabasista